Урс Ви́дмер (; 21 мая 1938, Базель — 2 апреля 2014, Цюрих) — швейцарский писатель, переводчик, писавший на немецком языке.

Биография и творчество 
Сын переводчика, литературного критика и преподавателя литературы Вальтера Видмера. Учился в университетах Базеля, Монпелье, Парижа. Работал в издательствах, в том числе — в Suhrkamp Verlag. В 1967—1984 жил во Франкфурте-на-Майне, активно печатался во Frankfurter Allgemeine Zeitung, читал современную немецкую литературу во Франкфуртском университете. Как писатель дебютировал повестью Алоис в 1968. В 1984 вернулся в Швейцарию, жил в Цюрихе.

Переводил с английского и французского, в его переводах опубликованы книги Дюма, Лабиша, Джозефа Конрада, Реймонда Чандлера и др.

Сочинения

Художественная проза 
 Алоис/ Alois. Erzählung. Diogenes, Zürich 1968
 Die Amsel im Regen im Garten. Erzählung. Diogenes, Zürich 1971
 Die Forschungsreise. Abenteuerroman. Diogenes, Zürich 1974
 Schweizer Geschichten. Hallwag, Bern 1975
 Die gelben Männer. Roman. Diogenes, Zürich 1976
 Vom Fenster meines Hauses aus. Prosa. Diogenes, Zürich 1977
 Hand und Fuss. Ein Buch (Miniaturbuch). Moon Press, Den Haag 1978
 Шекспировские истории/ Shakespeares Geschichten. Band 2. Stücke von Shakespeare nacherzählt. Diogenes, Zürich 1978
 Fotos. Patio (PA-RA-BÜ 25), Frankfurt am Main 1980
 Das Urs-Widmer-Lesebuch. Diogenes, Zürich 1980
 Das enge Land. Roman. Diogenes, Zürich 1981
 Liebesnacht. Erzählung. Diogenes, Zürich 1982
 Die gestohlene Schöpfung. Ein Märchen. Diogenes, Zürich 1984
 Indianersommer. Erzählung. Diogenes, Zürich 1985
 Das Verschwinden der Chinesen im neuen Jahr. Diogenes, Zürich 1987
 Auf, auf, ihr Hirten! Die Kuh haut ab! Kolumnen. Diogenes, Zürich 1988
 Der Kongreß der Paläolepidopterologen. Roman. Diogenes, Zürich 1989
 Рай забвения/ Das Paradies des Vergessens. Erzählung. Diogenes, Zürich 1990 (hec/ gth/ 1998)
 Der blaue Siphon. Erzählung. Diogenes, Zürich 1992
 Liebesbrief für Mary. Erzählung. Diogenes, Zürich 1993
 В Конго/ Im Kongo. Roman. Diogenes, Zürich 1996
 Vor uns die Sintflut. Geschichten. Diogenes, Zürich 1998
 Das Buch der Albträume (mit Zeichnungen von Hannes Binder). Sanssouci bei Nagel & Kimche, Zürich 2000
 Любовник моей матери/ Der Geliebte der Mutter. Roman. Diogenes, Zürich 2000
 Дневник моего отца/ Das Buch des Vaters. Roman. Diogenes, Zürich 2004
 Жизнь гнома/ Ein Leben als Zwerg. Diogenes, Zürich 2006
 Valentin Lustigs Pilgerreise. Bericht eines Spaziergangs durch 33 seiner Gemälde. Diogenes, Zürich 2008
 Господин Адамсон/ Herr Adamson. Roman. Diogenes, Zürich 2009
 Stille Post. Kleine Prosa. Diogenes, Zürich 2011. ISBN 978-3-257-06790-3.

Пьесы 
 Долгая ночь сыщика/ Die lange Nacht der Detektive. Kriminalstück in drei Akten. Verlag der Autoren, Frankfurt am Main 1973.
 Nepal. Stück in der Basler Umgangssprache. Frankfurt am Main 1976.
 Stan und Ollie in Deutschland. Frankfurt am Main 1979.
 Züst oder Die Aufschneider. Frankfurt am Main 1979.
 Новый Ной/ Dr neu Noah. Frankfurt am Main 1984 (рус. пер. 1991)
 Alles klar. Stan und Ollie in Deutschland. Frankfurt am Main 1988.
 Jeanmaire. Ein Stück Schweiz. Frankfurt am Main 1992.
 Der Sprung in der Schüssel. Frölicher — ein Fest. Frankfurt am Main 1992.
 Sommernachtswut. Frankfurt am Main 1993.
 Top Dogs. Frankfurt am Main 1996.
 Die schwarze Spinne. Sommernachtswut. Frankfurt am Main 1998.
 König der Bücher. Bankgeheimnisse. Frankfurt am Main 2001.
 Münchhausens Enkel. (UA Zürich 2012)
 Das Ende vom Geld. (Uraufführung, 24. März 2012, Staatstheater Darmstadt)

Радиопьесы 
 Wer nicht sehen kann, muss hören. WDR 1969
 Henry Chicago. WDR 1970
 Operette. WDR 1971
 Aua 231. WDR 1971
 Anna von hinten wie von vorne. WDR 1971
 Tod und Sehnsucht. Sender Freies Berlin 1972
 Die Katze des Doktor Watson. WDR 1972
 Das Überleben der unsterblichen Mimi. Südwestfunk 1973
 Die schreckliche Verwirrung des Giuseppe Verdi. SWF 1974
 Der Bergsteiger. Bayerischer Rundfunk 1974
 Fernsehabend. SWF 1976
 Die Ballade von den Hoffnungen der Väter. WDR 1976
 Die Zwerge in der Stadt. Süddeutscher Rundfunk 1978
 Das Blasquartett oder 80 Fragen nach dem Glück. SWF/Hessischer Rundfunk/Norddeutscher Rundfunk/BR 1979
 Die Zehen der Elfen. SDR, 1981
 Indianersommer. SWF 1984
 Dr neu Noah. Schweizer Radio DRS 1984
 An die Freunde. SWF/hr 1986
 Der Besucher aus Kassel. SWF/DRS 1986
 Der tolle Tonmeister. SWF/WDR/NDR 1988
 Der Gott und das Mädchen. SWF 1988
 Der Afrikaforscher. SWF 1990
 Bottoms Traum. SWF 1990
 Das gelöschte Band. 1992
 Die Frauen des Sultans. 1993
 Helmuts Brief. 1994
 Das Machthorn. SWR 2005
 Das Ende vom Geld. HR 2012

Эссе и нон-фикшн 
 1945 oder die «Neue Sprache». Studien zur Prosa der «Jungen Generation». Pädagogischer Verlag Schwann, Düsseldorf 1966 (по материалам диссертации, Basel 1965)
 In uns und um uns und um uns herum. In: Renate Matthaei (Hrsg.): Trivialmythen. März, Frankfurt 1970, S. 11-18
 Das Normale und die Sehnsucht. Essays und Geschichten. Diogenes, Zürich 1972.
 Die sechste Puppe im Bauch der fünften Puppe im Bauch der vierten und andere Überlegungen zur Literatur. Grazer Poetikvorlesungen. Droschl, Graz 1991.
 Das Geld, die Arbeit, die Angst, das Glück. Diogenes, Zürich 2002.
 Vom Leben, vom Tod und vom Übrigen auch dies und das. Frankfurter Poetikvorlesungen. Diogenes, Zürich 2007.
 Der Traum vom herrschaftsfreien Arbeiten. 1968 — vom Suhrkamp-Verlag zum Verlag der Autoren. in: Neue Zürcher Zeitung, 11./12. Juni 2011, Nr. 135, S. 21-22.

Публикации на русском языке 
 Новый Ной// Ночной разговор с палачом. Радиопьесы Австрии, Германии, Швейцарии. М.: Искусство, 1991, с. 189—221
 Любовник моей матери. М.: Текст, 2004
 Дневник моего отца. М.: Текст, 2006
 Жизнь гнома. М.: Текст, 2009
 Господин Адамсон. М.: Текст, 2011

Признание 
Член академий Дармштадта, Берлина, Граца. Лауреат швейцарской премии Шиллера (1985), премии Бертольта Брехта (2000), премии Гёльдерлина (2007) и многих других. Его сочинения переведены на многие языки мира.

Примечания

Литература 
 Urs Widmer/ Heinz Ludwig Arnold, Hrsg. München: Edition Text + Kritik, 1998
 Das Schreiben ist das Ziel, nicht das Buch. Urs Widmer zum 70. Geburtstag/ Winfried Stephan, Daniel Keel, Hrsg. Zürich: Diogenes Verlag, 2008

Ссылки 
 
 В Словаре современных швейцарских писателей и писательниц 
 

Выпускники Базельского университета
Выпускники университета Монпелье
Литература на немецком языке
Члены Немецкой академии языка и поэзии